McLaren – zespół wyścigowy, znany głównie ze startów w Formule 1, ale startujący także w wyścigach Le Mans, CanAm i Indianapolis 500
 McLaren Group – korporacja składająca się z ośmiu firm, stworzona przez Rona Dennisa w celu zarządzania, zaopatrywania i promowania zespołu McLaren. Część firm McLaren Group w swojej nazwie zawiera słowo "McLaren":
 McLaren Racing – firma zarządzająca zespołem McLaren
 McLaren Marketing – firma promująca zespół wyścigowy i inne firmy należące do McLaren Group
 McLaren Automotive – firma produkująca samochody sportowe sygnowane marką McLaren, do jej produktów należy McLaren F1 i Mercedes-Benz SLR McLaren
 McLaren Electronic Systems – firma projektująca i produkująca elektroniczne systemy kontroli dla samochodów McLarena, większości stajni w stawce Formuły 1 i innych startujących w różnych seriach wyścigowych.
 McLaren Composites – firma wspomagająca McLaren Automotive w produkcji samochodów takich jak McLaren F1 i Mercedes-Benz SLR McLaren
 McLaren Applied Technologies – firma tworząca komercyjne aplikacje dla technologii firm należących do grupy
 Pozostałe dwie firmy należące do McLaren Group to Absolute Taste zajmująca się cateringiem dla Team McLaren i Lydden Circuit, która zarządza torem o tej samej nazwie w Dover w Wielkiej Brytanii.
 McLaren-Nicholson – producent silników wyścigowych, był związany z Team McLaren, obecnie jest niezależny od stajni
 McLaren – polsko-brytyjska grupa nu metalowa
 Bruce McLaren – kierowca wyścigowy, założyciel zespołu McLaren
 Malcolm McLaren – menadżer grupy Sex Pistols, w późniejszym czasie samodzielny wykonawca